Sonnenfeld:
 Barry Sonnenfeld, američki redatelj
 Viktor Sonnenfeld (*Petrijevci 1902. - † Beč 1969.), hrvatski prevoditelj i filozof